

Persone 
 Angelo Invernizzi – ingegnere italiano
 Carlo Luigi Invernizzi – patriota italiano
 Claudio Invernizzi – scrittore uruguaiano
 Cristian Invernizzi – politico italiano
 Corrado Invernizzi – attore italiano
 Ernesto Invernizzi – imprenditore italiano
 Gabriele Invernizzi – politico italiano
 Gaetano Invernizzi – politico, sindacalista e partigiano italiano
 Giovanni Invernizzi – ex calciatore e allenatore di calcio italiano (1931)
 Giovanni Invernizzi – ex calciatore e allenatore di calcio italiano (1963)
 Giovanni Invernizzi – ex canottiere italiano
 Giovanni Invernizzi – imprenditore italiano
 Hugo Invernizzi – cestista francese
 Mario Invernizzi – ex calciatore italiano
 Pietro Gerolamo Invernizzi – patriota italiano
 Roberta Invernizzi – cantante lirica italiana
 Walter Alexis Invernizzi – calciatore uruguaiano

Altro 
 43957 Invernizzi – asteroide del sistema solare
 Casearia Invernizzi – azienda italiana del settore caseario
 Fondazione Invernizzi – fondazione che opera nel campo bio-alimentare